Lich-Steinstraß ist der Name zweier Ortsteile im Kreis Düren:
 Lich-Steinstraß (Jülich), ein bestehender Ortsteil
 Lich-Steinstraß (Niederzier), ein ehemaliger Ortsteil